Caioli ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Caioli (* 1995), italienische Sängerin
 Luca Caioli (* 1958), italienischer Sportjournalist und Autor